

Animali 
 Marlin (Istiophoridae) – famiglia di pesci della classe Actinopterygii.

Geografia 
Spagna
 Marlín – comune della Provincia di Avila, Castiglia e León

Stati Uniti d'America
Marlin – census-designated place della Pennsylvania
Marlin – centro abitato del Texas

Personaggi immaginari 
 Marlin – personaggio del cartone animato Disney Alla ricerca di Nemo
 Professor Marlin – personaggio dei fumetti Disney

Persone 
 Lene Marlin – cantante norvegese
 Ben Marlin – bassista dei Disgorge

Altro 
 Marlin Firearms – fabbrica americana di armi da fuoco
 Miami Marlins – squadra di baseball